«До свидания» — пятый студийный альбом российского дуэта IC3PEAK, выпущенный 24 апреля 2020 года на лейбле IC3PEAK. На альбоме всего 12 композиций, среди них есть совместные композиции с Ghostemane, Хаски и ZillaKami. Был анонсирован 28 февраля вместе с синглом и видеоклипом «Марш».

Релиз 
Пятый студийный альбом российского дуэта IC3PEAK под названием «До свидания» был выпущен 24 апреля 2020 года, вместе с ранее выпущенными синглами «Марш» и «TRRST», и является первым за 2 года альбомом, вышедшего после альбома «Сказка».

Спустя 3 дня после выхода альбома, а именно 28 апреля, вышел видеоклип на песню «Плак-плак».

Список композиций

Состав записи 
 Анастасия Креслина — вокал, основной исполнитель (1-12 треки)
 Ghostemane — вокал, приглашенный исполнитель (8 трек)
 ZillaKami — вокал, приглашенный исполнитель (9 трек)
 Хаски — вокал, приглашенный исполнитель (11 трек)

Примечания